Nerita är ett släkte av snäckor. Nerita ingår i familjen båtsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Båtsnäckor
Nerita